Косы́х — дворянский род, фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Косых, Анатолий Николаевич (род. 1949) — советский футболист.
 Косых, Анна Васильевна (1923—1992) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Косых, Виктор Иванович (1950—2011) — советский и российский актёр театра и кино, приёмный сын Косых И. С.
 Косых, Григорий Георгиевич (1934—2012) — советский стрелок из пистолета, олимпийский чемпион 1968 года.
 Косых, Иван Сергеевич (1925—2000) — советский киноактёр.
 Косых, Максим Сергеевич (1917—1999) — русский советский живописец.
 Косых, Михаил Макарович (1903—1987) — советский военачальник, военный летчик, генерал-лейтенант авиации.
 Косых, Николай Егорович (1915—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Косых, Павел Георгиевич (род. 1929) — инженер-строитель, эколог, профессор.

Топоним 
 Косых — село в Акимовском районе Запорожской области Украины.